„Karel Doorman” – nazwa noszona przez kilka okrętów Koninklijke Marine, na cześć admirała Karela Doormana: 
 Hr. Ms. „Karel Doorman” (QH1) – lotniskowiec eskortowy typu Vindex, ex-brytyjski HMS „Nairana” (D05), wypożyczony od Royal Navy między 1946 a 1948 rokiem
 Hr. Ms. „Karel Doorman” (R81) – lotniskowiec typu Colossus, ex-brytyjski HMS „Venerable” (R63), przejęty od Royal Navy w 1948 roku, w 1970 roku sprzedany Argentynie, gdzie służył jako ARA „Veinticinco de Mayo” (V-2) w latach 1969-1997
 Hr. Ms. „Karel Doorman” (F827) – fregata rakietowa typu Karel Doorman z lat 80. XX wieku, w 2005 roku sprzedany Belgii, gdzie służy jako „Leopold I” (F930)
 Zr. Ms. „Karel Doorman” (A833) – okręt logistyczny z początku XXI wieku, w służbie od 2015 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy holenderskich okrętów